Artieda steht für:

 Artieda, ein Ort in Aragonien, Spanien

Artieda ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Budliger Artieda (* 1965), Schweizer Diplomatin
 Ramiro Artieda (1889–1939), bolivianischer Serienmörder